Риуморс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 6,54 км². Население — 224 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Riumors
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны